Calotrichopsis är ett släkte av svampar. Calotrichopsis ingår i familjen Lichinaceae, ordningen Lichinales, klassen Lichinomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Calotrichopsis